Омбес-де-Лавалье () — город в юго-западной части Уругвая, в северной части департамента Колония.

География 
Расположен в 44 км к западу от города Кардона и в 69 км к востоку от города Нуэва-Пальмира, на границе с департаментом Сорьяно. Через Омбес-де-Лавалье проходит автомобильная дорога № 55, которая в 3 км к югу от города пересекается с дорогой № 12. Абсолютная высота — 119 метров над уровнем моря.

История 
Омбес-де-Лавалье был основан в августе 1890 года и был назван в честь аргентинского генерала Хуана Лавалье. 17 ноября 1964 года получил статус малого города (Villa), а 17 мая 1984 года — статус города (Ciudad).

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 3390 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая